Abd al-Mu'min ibn Ali (1094-1163), kalief van de Almohaden (Marokko en Andalusië) (1130-1163)
 Abd al-Mu'min (Hafsiden), heerser der Hafsiden (Tunesië) (1489-1490)